Rowerem wyczynowym może być nazwany każdy rower, który służy do uprawiania kolarstwa lub bicia rekordów. W szczególności może to być:
 Rower szosowy
 Rower torowy
Niektóre rodzaje rowerów górskich
 BMX
Niektóre rodzaje rowerów poziomych